Županovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:

Županovice – comune del distretto di Příbram, in Boemia Centrale
Županovice – comune del distretto di Jindřichův Hradec, in Boemia Meridionale